Father Brown steht für:

 Father Brown, Originalbezeichnung der literarischen Figur Pater Brown
 Father Brown (Fernsehserie), britische Fernsehserie (ab 2013)
 Father Brown, Originaltitel der britischen Kriminalfilmkomödie Die seltsamen Wege des Pater Brown von Robert Hamer (1954)